Global Air peut se référer à :
Global Air, compagnie australienne
 Global Air ancienne compagnie aérienne bulgare
Swiss Global Air Lines, une compagnie aérienne maintenant intégrée à Swiss